Dánia szigetei az ország területének nagy részét adják. A szigetek száma – természetesen annak függvényében, hogy mit tekintünk szigetnek –  körül van. Ebbe nem számítanak bele Dánia külbirtokai, Feröer és Grönland szigetvilága.

Meghatározásuk
A dán kormány hivatalos meghatározása szerint szigetnek az a földterület számít, amit minden oldalról legalább fél méter mély természetes víz vesz körül és amin növényzet él. A dániai szigetek közül mintegy 70-nek van lakossága. A jelenleg lakatlan szigetek egy részén korábban éltek emberek, de aztán gazdasági okokból elköltöztek onnan. 

A dán szigetek száma nem állandó, új szigetek keletkeznek és régiek tűnnek el az üledékképződés és az időjárás következtében. Új sziget például Æbelø, Fyntől északra. Az 1990-es években, sőt 2008-ban is regisztráltak új, egyelőre névtelen szigetet. Más szigeteket mesterségesen hoznak létre építkezési célokból, mint Peberholm, amit az Øresund híd építésekor alakítottak ki. 

Az eltűnő szigetek jellegzetes példája Jordsand, ami a Watt-tenger dániai részén helyezkedett el. 1231-es feljegyzések szerint 2000 hektáros területe volt. Az Északi-tenger heves viharai fokozatosan rombolták, 1763-ra már csak 18 hektáros területe maradt. 1999 decemberében az Anatolnak elnevezett európai ciklon vihara végképp elsöpörte, és a sziget megszűnt létezni. A szigetek megszűnésének másik útja, amikor természetes vagy mesterséges feltöltődéssel más szárazulathoz csatlakoznak.

Sajátos a helyzete a Jylland félsziget északi részénél található Nørrejyske Ø nevű területnek, ami ma technikailag sziget, méghozzá Dánia második legnagyobb területű szigete, de csak 1825-ben választotta le egy nagy vihar, egy csatorna létrehozásával, magától a félszigettől. Korábban, a 12. század előtt a terület szintén sziget volt, aztán természetes folyamatok csatlakoztatták Jyllandhoz.

A 100 legnagyobb területű dániai sziget név, terület és lakosság szerint rendezhető listája

Jegyzetek

Fordítás

 
Szigetek listái